Крыжов — фамилия:

 Крыжов, Нарцисс Фёдорович — Георгиевский кавалер; майор; № 4895; 25 декабря 1833.
 Крыжов, Платон Фёдорович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4471; 18 декабря 1830.

См. также 
 Крыжово
 Крыж